Ладыги — название населённых пунктов:

Россия 
 Ладыги — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

Украина 
 Ладыги — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.